Stora Bjursjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Bjursjön, Västergötland, sjö i Skövde kommun,  (23,6 ha)
Stora Bjursjön, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (11,3 ha)
Stora Bjursjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (80,7 ha)
Stora Bjursjön, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (42,3 ha)

Se även
Bjursjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn